

Persone

Fink
 Fink – musicista britannico 
 Aaron Fink – chitarrista statunitense
 Agnes Fink – attrice tedesca naturalizzata svizzera
 Anton Fink – calciatore tedesco
 Ashley Fink – attrice statunitense
 Bernarda Fink – mezzosoprano argentino
 Donald G. Fink – ingegnere elettrotecnico statunitense
 Enrico Fink – compositore, cantante e flautista italiano
 Eugen Fink – filosofo e fenomenologo tedesco
 Guido Fink – critico letterario, cinematografico e teatrale italiano
 Ida Fink – scrittrice polacca
 Janis Eddy Fink – cantante, musicista e scrittrice statunitense
 Kenneth Fink – produttore televisivo statunitense
 Laurence D. Fink – dirigente d'azienda statunitense
 Massimo Fink – bobbista italiano
 Matic Fink – calciatore sloveno
 Michael Fink – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Nick Fink – attore statunitense 
 Oliver Fink – calciatore tedesco
 Rebecca Jean Fink, conosciuta come Rebecca St. James – cantante australiana
 Rudi Fink –  ex pugile tedesco
 Thorsten Fink – calciatore e allenatore di calcio tedesco

Cognomi composti
 Cecil von Renthe-Fink – ambasciatore tedesco
 Jens Fink-Jensen – poeta, scrittore, fotografo, compositore e architetto danese
 Miles Fink-Debray – ex sciatore alpino statunitense

Altro
 10891 Fink – asteroide della fascia principale
 Fink – progetto per il porting di programmi Unix su Mac OS X
 Jonas Fink – personaggio dei fumetti
 Woodrow Fink – personaggio della serie televisiva Zack e Cody sul ponte di comando